Шиверский — посёлок в Богучанском районе Красноярского края России. Административный центр и единственный населённый пункт Шиверского сельсовета. Выделен в 1991 году из Красногорьевского сельсовета.

История 
Посёлок Шиверский был основан в 1956 году.

География 
Посёлок находится в северо-восточной части края, на правом берегу реки Ангары, вблизи впадения в неё реки Нижней, на расстоянии приблизительно 16 километров (по прямой) к востоку-северо-востоку (ENE) от села Богучаны, административного центра района. Абсолютная высота — 141 метр над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,3 %, женщины — соответственно 50,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 % из 1211 чел.

Инфраструктура 
В посёлке функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт (филиал Богучанской районной больницы), библиотека, сельский дом культуры и отделение Почты России.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из семи улиц и четырёх переулков.

Примечания 

Населённые пункты Богучанского района